Сіверський 2-й легкокінний полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1775 році з 2-го компанійського полку. Приблизно до 1785 року по частинам розподілений у деякі формовані карабінерні полки на основі козацьких.
 Сіверський (Сєверський) 18-й драгунський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1856 році. Існував щонайменше до кінця 1916 року.
 Сіверський кінно-єгерський полк — кавалерійський полк РІА. Формувався з 1783 року із кадрів Миргородського та Гадяцького козацьких полків. У 1784—1796 — карабінерний, 1796—1812 — драгунський. Розформований у 1833 році.

Див. також 
 Сіверський